Katastrofa kolejowa w Southall 19 września 1997, w której zginęło 7 osób
 Katastrofa kolejowa w Londynie (1999) 5 października 1999, w której zginęło 37 osób